Sezon 1965/1966 klubu AS Roma.

Sezon 
Nowym prezydentem Romy został Franco Evangelisti, a trenerem Oronzo Pugliese. Z drużyny, pomimo protestów "tifosich", odszedł Giancarlo De Sisti zasilając Fiorentinę. W Serie A Roma zajęła 8. miejsce, ale największym sukcesem było pokonanie 1:0 Interu Mediolan, zwycięzcy Pucharu Mistrzów.

Rozgrywki 
 Serie A: 8. miejsce
 Puchar Włoch: 1. runda
 Puchar Miast Targowych: 1. runda

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach